

Događaji
 Zaharija i Šalum nasljeđuju u Palestini kralja Izraela Jeroboama (prema nekim izvorima 743. pr. Kr.).

Rođenja

Smrti